Суде́йкина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Судейкина, Вера Артуровна (1889—1982) — русская актриса и художница.
 Глебова-Судейкина, Ольга Афанасьевна (1885—1945) — русская актриса, танцовщица, художник, скульптор, переводчик, декламатор, одна из первых русских манекенщиц.